Перье-де-ла-Бати () — французская фамилия. Известные носители:
 Перье-де-ла-Бати, Жозеф Мари Анри Альфред (1873—1958) — французский ботаник.
 Перье-де-ла-Бати, Эжен Пьер (1825—1916) — французский ботаник.